Wusterhausen peut faire référence à :
 Wusterhausen/Dosse, commune allemande de l'arrondissement de Prignitz-de-l'Est-Ruppin ;
 Königs Wusterhausen, ville allemande de l'arrondissement de Dahme-Spreewald.